

Pessoas 
 Helen McCrory

Localidades 
 McCrory (Arkansas)

Desambiguações de sobrenomes